Dambacher ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Dambacher, deutsche Rollkunstläuferin
 Josef Jakob Dambacher (1794–1868), deutscher Archivar und Gymnasialprofessor
 Martijn Dambacher (* 1979), niederländischer Schachspieler
 Michael Dambacher (* 1979), Bürgermeister von Ellwangen (Jagst)
 Roger Dambacher, Bürgermeister von Ratzwiller
 Wilhelm Dambacher (1905–1966), NS-Funktionär und von 1953 bis 1966 Landrat des Landkreises Ulm